Мария Комнина може да се отнася за:
 Мария Комнина (сестра на Алексий I Комнин) – сестра на византийския император Алексий I Комнин.
 Мария Комнина (дъщеря на Алексий I Комнин) (1085 – след 1153) – дъщеря на византийския император Алексий I Комнин и Ирина Дукина
 Мария Комнина (дъщеря на Йоан II Комнин) (1106 – 1146/1147) – дъщеря на византийския император Йоан II Комнин и Ирина Унгарска
 Мария Комнина (кралица на Унгария) (1144 – 1190) – внучка на византийския император Йоан II Комнин, омъжена за унгарския крал Ищван IV
 Мария Комнина (дъщеря на Мануил I Комнин) (1152 – 1182) – дъщеря на византийския император Мануил I Комнин и Берта фон Зулцбах
 Мария Комнина (кралица на Йерусалим) (1154 – 1208/1217) – племенница на византийския император Мануил I Комнин, омъжена за йерусалимския крал Алмерик I
 Мария Велика Комнина (ум. 17 декември 1439) – византийска императрица, съпруга на император Йоан VIII Палеолог.